Ре́пинка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Репинка — до 1990 г. название села Караколь подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Репинка — село в Калачинском районе Омской области.
 Репинка — деревня в Островском районе Псковской области.
 Репинка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Реки

Россия 
 Репинка — река в городе Обнинске Калужской области, левый приток Протвы.
 Репинка — река в Московской области, правый приток реки Коломенки.
 Репинка — река в Смоленской области.

Украина 
 Репинка — река в Закарпатской области.